Les neoaus (Neoaves) són un superordre format per tots els ocells moderns, amb l'excepció dels paleògnats i els gal·loanseris. La primera diversificació dels diferents grups va tenir lloc molt aviat, durant l'extinció del Cretaci-Paleogen, raó per la qual els intents de resoldre les seves relacions van donar lloc inicialment a molta controvèrsia.

Classificació 
Neoaves és subdivideix ens els següents ordres:

 Accipitriformes
 Apodiformes
 Bucerotiformes
 Caprimulgiformes
 Cariamiformes
 Cathartiformes
 Charadriiformes
 Ciconiiformes
 Coliiformes
 Columbiformes
 Coraciiformes
 Cuculiformes
 Eurypygiformes
 Falconiformes
 Gaviiformes
 Gruiformes
 Leptosomatiformes
 Mesitornithiformes
 Musophagiformes
 Opisthocomiformes
 Otidiformes
 Passeriformes
 Pelecaniformes
 Phaethontiformes
 Phoenicopteriformes
 Piciformes
 Podicipediformes
 Procellariiformes
 Psittaciformes
 Pteroclidiformes
 Sphenisciformes
 Strigiformes
 Suliformes
 Trogoniformes

Filogènia 
Prum, R.O. et al va presentar el 2015 una hipòtesi sobre la filogènia dels ocells moderns. El següent cladograma il·lustra les relacions proposades, amb alguns noms de tàxons proposats per Yury, T. et al. i Kimball et al..

Referències 

Neògnats